Rongyosok, 1926-os magyar némafilm
 Rongyosok, 2004-es francia film